Tichborne steht für:

Tichborne (Hampshire), englischer Ort in Hampshire
Tichborne (New South Wales), australischer Ort in New South Wales
Tichborne (Ontario), kanadischer Ort in Ontario

Tichborne ist der Familienname folgender Personen:

Tichborne Aston (1716–1748), irischer Politiker
Chidiock Tichborne (1558–1586), englischer Dichter und Verschwörer
Nicholas Tichborne († 1601), Märtyrer, Bruder von Thomas  
Roger Tichborne (1829–1854), britischer Erbe der Bekanntheit durch den gleichnamigen Gerichtsfall erhielt.
Thomas Tichborne (1567–1602), katholischer Märtyrer